Bronwyn est un prénom féminin d'origines anglophone, variante du prénom gallois .

Bronwyn est un prénom féminin pouvant signifier:

Personnalités 
 Bronwyn Bancroft (1958-), artiste aborigène australienne
 Bronwyn Bishop (1942-), femme politique libérale australienne
 Bronwyn Eagles (1980-), athlète australienne du lancer du marteau
 Bronwyn Eyre (1971-), femme politique provinciale canadienne de Saskatchewan
 Bronwyn Mayer (1974-), joueuse de water-polo australienne
 Bronwyn Oliver (1959-2006), sculptrice australienne
 Bronwyn Thompson (1978-), athlète australienne de saut en longueur

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom